Pridvorci est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
 Pridvorci, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Pridvorci, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Pridvorci, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie.